Osoby:
 Carl Rütti – szwajcarski kompozytor
 Praxedis Hug-Rütti – szwajcarska harfistka

Zobacz też:
 Rüthi
 Rüti